Le  de Catalogne 2015, disputé du 22 au  en Espagne, est la  de la saison 2015 du championnat du monde des rallyes (WRC).

Déroulement

Résultats

Classement final 

 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).

Spéciales chronométrées

Classements au championnat après l'épreuve

Classement des pilotes 

Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.

 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).

Classement des constructeurs

Lien externe

Notes et références 

Espagne
2015
Sport en Espagne en 2015
Sport en octobre 2015